Серебров — фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 
 Серебров, Анатолий Павлович (род. 1944) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2016).
 Серебров, Климентий Аркадьевич (1926—1981) — советский конструктор в области средств связи, начальник — главный конструктор Специального КБ Ленинградского ПО им. Н. Г. Козицкого, Герой Социалистического Труда .
 Серебров, Лев Борисович (1939—2011) — депутат Госдумы РФ 5-го созыва (2007—2011), член фракции «Единая Россия», генерал-майор запаса
 Серебров, Михаил Павлович (1903—1996) — советский военачальник, генерал-майор.
 Муня Серебров (сценический псевдоним; настоящее имя — Хаим Лейзерович Зильберанг; 1895—1979) — эстрадный певец, актёр театра и кино.
 Серебров, Феликс Аркадьевич (1930—2015) — советский диссидент и правозащитник.